

Patronyme 

 François Lubiana (1940-2011),  chanteur et compositeur français.

Pseudonyme 
 Lubiana, interprète belgo-camerounaise.

Toponyme 
 Lubiana, un village de Pologne.

Voir aussi 
 Ljubljana,  Lubiana (nom italien de la ville), capitale de la Slovénie.